Mount Temple Comprehensive School – szkoła w Irlandii
 SS "Mount Temple" – statek
 Mount Temple (Irlandia) – miejscowość w hrabstwie Westmeath
 Mount Temple (góra) – góra w Kanadzie